Mészáros Tibor (1919–2003) pap, Mindszenty bíboros titkára az emigrációban
 Mészáros Tibor (1940) vitorlázó
 Mészáros Tibor (1965) irodalomtörténész, bibliográfus, a Márai-hagyaték gondozója
 Mészáros Tibor (1966) műhelyvezető, díszlettervező
 Mészáros Tibor (1967) Mr. Deadlift, magyar és világbajnok erőemelő
 Mészáros Tibor (1980) színész
 Mészáros Tibor (1988) labdarúgó

Jegyzetek